Carola av Wasa (uttal: [ká:rola]), fullständigt namn Karolina Fredrika Franciska Stefania Amalia Cecilia av Wasa, född 5 augusti 1833 på slottet Schönbrunn i Wien, död 15 december 1907 i kungliga villan Strehlen i utkanten av Dresden, var drottning av Sachsen 1873-1902, gift med kung Albert av Sachsen.  Som dotter till tronpretendenten prins Gustav av Wasa och Lovisa av Baden var hon den sista svenskättade medlemmen av den Holstein-Gottorpska ätten. Carolas strålparadisfågel är uppkallad efter henne.

Biografi

Tidigt liv
Carola föddes och döptes på Schönbrunn; kejsaren hade i nio dygn efter födelsen låtit avstänga Schönbrunner Hauptallee för trafik. Vid tretton års ålder skildras Carola som bedårande vacker, med stora blå ögon under svarta fransar, och lär då ha talat franska, engelska och tyska flytande, dessutom litet svenska. Det fanns ett förslag om att hon skulle gifta sig med Napoleon III, då de var släkt genom hennes mormor Stéphanie de Beauharnais, men hennes far var emot förslaget på grund av Frankrikes politiska instabilitet och de två familjernas traditionella fiendskap.

Giftermål
Prins Albert av Sachsen inbjöds till Wien. Carola konverterade mot faderns önskan till katolicismen 1852 för att kunna gifta sig och i januari 1853 ingicks förlovningen, senare samma år, den 18 juni, stod bröllopet. Hon beskrivs som sina svärföräldrars stöd under svåra tider. År 1873 avled kung Johan I av Sachsen, och Albert blev kung, och Carola drottning av Sachsen, med residens i Dresden. Carola och Albert fick inga barn tillsammans.

Drottning
Under hela sin tid i Sachsen var Carola känd för sin aktivitet inom välgörenhet. Under kriget 1866 besökte hon Sachsens fältsjukhus i Wien, där hon gjorde sig känd som samarit, och 1867 grundade hon Albertkommissionen, som försåg den tyska armén med sjukvård under kriget 1870-1871. Carola dekorerades med den preussiska Luisen-orden och den sachsiska Sidonie-orden för sina insatser. Hon åtföljde Albert till Compiègne vid segern över Frankrike och agerade där värdinna för segermakternas arméer. 

Hon grundade en skola för ammor vid Leipziger Tor (1869), sjukhuset "Carola-Haus" (1878), en arbetsförmedling för kvinnor, Johannes-Verein (1876), en kvinnoskola i Schwarzenberg (1884), ett hem för gamla, sjuka och svaga "Gustavheim" i Niederpoyritz (1887), skolan Lehrertöchterheim Carola-Stift Klotzsche (1892) och ett hem för handikappade, Amalie hus Löbtau, Friedrichstadt (1896).     

År 1884 försonades officiellt Sveriges före detta och dåvarande kungadynasti då kvarlevorna efter Gustav IV Adolf och hans son Gustaf Gustafsson av Wasa fördes till Sverige för att begravas. På statsbesök i Dresden kom bl.a. svenske kungen Oscar II, och besöket återgäldades i Stockholm 1888. 

Kung Albert avled 1902, Carola fem år senare, 1907. Hennes begravning sägs ha varit det praktfullaste Dresden någonsin skådat.

Anfäder

Källor 

 Harald Hultman, Prinsen av Wasa, Bonniers förlag 1974

Noter

Externa länkar 

Huset Holstein-Gottorp
Sachsens drottningar
Personer från Wien
Födda 1833
Avlidna 1907
Kvinnor